Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 2008.

Titelverteidiger waren Fernando González und Nicolás Massú. Das Finale bestritten Roger Federer und Stan Wawrinka gegen Simon Aspelin und Thomas Johansson, welches Federer und Wawrinka in vier Sätzen gewannen. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Bob und Mike Bryan in drei Sätzen gegen Arnaud Clément und Michaël Llodra.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008